

Cinema 
 Eve – film del 1962 diretto da Joseph Losey
 Eve – film del 2008 diretto da Natalie Portman

Codici 
 EVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Evenes (Norvegia)
 eve – codice ISO 639-3 della lingua even

Geografia 
 Ève – comune dell'Oise (Francia)

Informatica 
 EVE Online – videogioco MMORPG
 LG Eve – smartphone di LG

Musica 
 Eve – rapper statunitense
 Eve – album discografico di The Alan Parsons Project del 1979
 Eve – album del gruppo Over the Rhine del 1994
 EVE – singolo dei Vidoll del 2009
 Eve – album del gruppo Ufomammut del 2010
Eve – cantante giapponese

Onomastica
 Eve – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Eva

Televisione
 Eve – serie televisiva statunitense

Altro 
 Eve – pianeta immaginario presente nel videogioco Kerbal Space Program

Altri progetti